Miejscowości w USA:
 Waimea – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Hawaiʻi
 Waimea – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Kauaʻi